Об'єкти NGC
Корма (сузір'я)
Галактики
Об'єкти з каталогу Ґама
Астрономічні об'єкти, відкриті 1784